Chodaky – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie szumskim
 Chodaky – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie barskim
 Chodaky – wieś na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim, w rejonie korosteńskim